Avalanche Peak steht für:

 Avalanche Peak (Colorado)
 Avalanche Peak (Kalifornien)
 Avalanche Peak (Indien)
 Avalanche Peak (Neuseeland)
 Avalanche Peak (New Mexico)
 Avalanche Peak (Wyoming)
 Avalanche Peak (Yukon)